A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2012-ben a 18. alkalommal rendezte meg nyolc versenyszámban, 41 ország közel 220 sportolójával február 20. és február 26. között a 2012-es nyári olimpiára kvalifikáló műugró Világkupa-viadalt a brit fővárosba, Londonban.

A nyári ötkarikás játékokra a világkupa – a férfiaknál és a nőknél egyaránt megrendezett – egyéni számainak első 18 helyezettje, míg a szinkronugróknál az első nyolc páros szerzett egyenes ági indulási jogot. Egyéni számban, a viadal zárónapján, egy úgynevezett kvalifikációs pótnaponot rendeztek a középdöntőből kiszorult versenyzők számára, ahol az első öt között végző jogosultságot szerezhetett az olimpiai részvételre.

A versenyszámok időrendje 
A világkupa eseményei helyi idő szerint:

A versenyen részt vevő országok 
A versenyen 41 nemzet vett részt, melyen Magyarország négy női (Barta Nóra, Gondos Flóra, Kormos Villő, Reisinger Zsófia) versenyzőt indított. A hivatalos versenylistán Kelemen Tamás is szerepelt 3 méteren, de a magyar küldöttségnek mégsem lett a tagja.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

Nők

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás 
A magyar szakvezetés a 3 méteres szinkronműugrásba eredetileg nevezett Gondos Flóra, Reisenger Zsófia duót visszaléptette.

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

A kvalifikációs pótnap eredménye 

Férfi 3 m

Női 3 m

Férfi torony

Női torony

Jegyzetek 

v